
А́ль-Анса́р (; ) — название ряда организаций в Арабском мире:

Ирак 
 Аль-Ансар — вооружённое крыло ИКП.

Саудовская Аравия 
 Аль-Ансар (Медина) — футбольный клуб из Медины

Ливан 
 Аль-Ансар (Бейрут) — футбольный клуб из Бейрута